Раппард — фамилия

Известные носители:

 Раппард, Эрнст Герман ван — голландский политик, коллаборационист
 Раппард, Фриц-Георг фон — генерал-лейтенант вермахта